Mitchel ist der Familienname folgender Personen:

 Charles B. Mitchel (1815–1864), US-amerikanischer Politiker
 James Mitchel (1864–1921), US-amerikanischer Leichtathlet
 John Purroy Mitchel (1879–1918), US-amerikanischer Politiker
 Ormsby Macknight Mitchel (1809–1862), amerikanischer Astronom

Siehe auch:

 Mitchell (Name)